Тубли может означать:

  — населённый пункт в Бахрейне.
 Тубли, Михаил Павлович (род. 1940) — советский и израильский искусствовед.